Estereofonia

Música
Stereo (álbum), do cantor Yelawolf
"Stereo" (canção), gravada por John Legend
69 Stereo, álbum da banda UHF
Stereo ★ Type A, álbum da dupla Cibo Matto
Soda Stereo, banda argentina

Outros
STEREO, sonda da NASA

Desambiguação